Malý Újezd může označovat:

 Malý Újezd – obec v okrese Mělník
 Malý Újezd (Kařez) – část obce Kařez v okrese Rokycany
 dřívější název obce Újezdeček v okrese Teplice

Externí odkazy